Ulrichshof ist der Name folgender Orte:

 Ulrichshof (Ankershagen), Wohnplatz der Gemeinde Ankershagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Ulrichshof (Galmsbüll), Ort in der Gemeinde Galmsbüll im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein
 Ulrichshof, Ortsteil der Gemeinde Groß Miltzow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Ulrichshof (Nordwestuckermark), Wohnplatz der Gemeinde Nordwestuckermark im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Ulrichshof im Kreis Kolberg-Körlin, Pommern, seit 1945: Olszyna (Ustronie Morskie) im Powiat Kołobrzeski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Ulrichshof im Kreis Stolp, Pommern, seit 1945: Dobrzykowo (Dębnica Kaszubska) im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, Polen